Fino al 1400
 Carlo Magno (742-814) – re dei Franchi, re dei Longobardi e primo imperatore del Sacro Romano Impero
 Carlo I di Lorena (953-993 circa) – duca di Lorena
 Carlo I di Fiandra (1083-1127) – conte di Fiandra
 Carlo I – vescovo di Torino
 Carlo I di Sicilia Citra (1226-1285) – re di Sicilia, re di Napoli, principe di Taranto, re d'Albania, principe d'Acaia e re titolare di Gerusalemme
Dal 1400 al 1700
 Carlo I di Borbone (1401-1456) – duca di Borbone
 Carlo I di Borgogna (1433-1477) – conte di Charolais, duca di Borgogna, conte di Borgogna (Franca Contea), Artesia e Fiandre, duca di Limburgo, Brabante e Lorena, conte di Annonia, Olanda e Zelanda, duca di Lussemburgo e marchese di Namur, duca di Gheldria e conte di Zutfania 
 Carlo I di Savoia (1468-1490) – marchese di Saluzzo, duca di Savoia, principe di Piemonte e conte d'Aosta, Moriana e Nizza, re titolare di Cipro e Gerusalemme
 Carlo I d'Asburgo in Spagna (Carlo V d'Asburgo, 1500-1558) – re di Spagna (come Carlo I), imperatore del Sacro Romano Impero (come Carlo V), re di Napoli (come Carlo IV) e duca di Borgogna (come Carlo II)
 Carlo I di Gonzaga-Nevers (1580-1637) – duca di Mantova e Monferrato
 Carlo I Cybo-Malaspina (1581-1662) – duca di Massa e Carrara
 Carlo I d'Inghilterra (1600-1649) – re d'Inghilterra, Scozia, Irlanda e Francia
 Carlo I d'Assia-Kassel (1654-1730) – langravio d'Assia-Kassel
Dal 1700 a oggi
 Carlo I di Parma (Carlo III di Spagna, 1716-1788) – duca di Parma e Piacenza (come Carlo I), re di Napoli e Sicilia, re di Spagna (come Carlo III)
 Carlo I di Romania (1839-1914) – domnitor (signore) di Romania e re di Romania
 Carlo I del Portogallo (1863-1908) – re del Portogallo
 Carlo I di Finlandia (1868-1940) – principe e langravio d'Assia-Kassel, re di Finlandia e Carelia
 Carlo I d'Austria (1887-1922) – imperatore d'Austria e re d'Ungheria (come Carlo IV)